From the beginning es un álbum de la banda musical británica Small Faces con 14 canciones y 5 extras.

Canciones 

 Runaway (2:47)
 My Minds Eye (2:03)
 Yesterday, Today And Tomorrow (1:54)
 That Man (2.15)
 My Way of Giving (1:59)
 Hey Girl (2:17)
 (Tell Me) Have You Ever Seen Me (2:18)
 Take This Hurt Off Me (2:18)
 All or Nothing (3:05)
 Baby Don't You Do It (2:01)
 Plum Nellie (2:32)
 Sha la la la lee (2:55)
 You've Really Got A Hold On Me (3:18)
 Whatcha Gonna Do About It (1:58)

Álbumes de Small Faces
Álbumes en inglés